Isern ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Fernós Isern (1895–1974), puerto-ricanischer Politiker
 Fernando Isern (* 1958), Bischof von Pueblo

Isern heißen folgende geographische Objekte:

 ein wüstgefallenes Dorf bei Calvörde in Sachsen-Anhalt

Abkürzung ISERN steht für
 International Software Engineering Research Network